Wartelle ist der Name von 

 André Wartelle (1930–2001),  französischer Schriftsteller
 Bruno Wartelle (* 1971), französischer Boxer 
 Jean-Baptiste-Charles Wartelle de Retz (1801–1884), französischer Politiker 
 Julien Wartelle (1889–1943), französischer Turner
 Léon-Marie Wartelle (1806–1866), französischer Politiker 
 Paul Wartelle (1892–1974), französischer Turner
 Pierre Mathias Joseph Wartelle (1773–1856), französischer Politiker